De vlag van Florida (Verenigde Staten), Amerikaanse staat
  De vlag van Florida (Bolivia), Boliviaanse provincie
  De vlag van Florida (Uruguay), Uruguayaans departement